Golczewo I (powiat kamieński) (1954-59)
 Golczewo II (powiat kamieński) (1954-59)
 Golczewo (gromada) (powiat kamieński) (1959-72)